Штрёк (, ) — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Штрёк, Альберт (1903—1971) — румынский и венгерский футболист, играл на позиции правого крайнего нападающего.
 Штрёк, Штефан (1903—?) — румынский футболист, игравший на позиции вратаря.